Horatio, forma del nombre Horacio, puede hacer referencia a:

 Horatio Alger, escritor estadounidense (m. 1899);
 Horatio Herbert Kitchener, militar y político británico de origen irlandés;
 Horatio, una ciudad en el estado de Arkansas.

Nombres masculinos